Op het toernooi van Wimbledon in 2013 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 27 juni tot en met 7 juli 2013.

Van de titelhouders Lisa Raymond en Mike Bryan had de laatste zich niet voor het gemengd dubbelspel ingeschreven. Raymond speelde samen met Braziliaan Bruno Soares – zij waren het eerste reekshoofd, bereikten de finale maar verloren.

Het als achtste geplaatste duo Kristina Mladenovic / Daniel Nestor won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eerste reekshoofd Lisa Raymond en Bruno Soares in drie sets. Het was Mladenovic' eerste titel. Nestor had al twee eerdere titels met andere partners.

De Nederlander Jean-Julien Rojer speelde samen met Russin Vera Doesjevina. Zij versloegen drie geplaatste teams en bereikten de halve finale, waarin zij het hoofd moesten buigen voor het eerste reekshoofd.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld (per team)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.7)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2013